La madera de pino es quizás la madera más usada y conocida. Se debe a varios factores entre los destacan su abundancia, su facilidad para trabajar y versatilidad.

Presenta unos buenos índices en resistencia, contracción y flexión, e impregnabilidad. No destaca en ninguno de ellos, pero la combinación suele ser buena.

Pino de madera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Pinus pinaster.
 El nombre común de la planta Pinus pinea.